El término Jesús Hernández, conjunto del nombre propio Jesús y el apellido Hernández, puede referirse, en esta enciclopedia:

Personajes 
 a Jesús Hernández Tomás (1907-1971), político comunista español;
 a Jesús Hernández Rivas (19??-), médico español;
 a Jesús Hernández (violinista) (1961-), violinista venezolano;
 a Jesús Hernández Cifuentes (1966-), músico español integrante de "Celtas Cortos";
 a Jesús Hernández Martínez (1966-), historiador, periodista y escritor español;
 a Jesús Hernández Úbeda (1959-1996), ciclista español;
 a Jesús Hernández Blázquez (1981-), ciclista español;
 a Jesús Hernández (1993-), futbolista venezolano;
 a Jesús Hernández Islas (2001-), futbolista mexicano con ascendencia israelí.